CLS est un sigle qui peut signifier :
 Conseil du loisir scientifique ;
 Claude Lévi-Strauss ;
 Collecte Localisation Satellites, une société filiale du CNES, en France ;
 contrat local de sécurité ;
 Continuous Linked Settlement System ;
 Mercedes-Benz Classe CLS ;
 contrats locaux de santé ;
 Canadian Lumber Standard, les dimensions standards de bois au Canada ;
 CLS Communication, une entreprise suisse.

CLS est un code qui peut signifier :
 , dans l'État de Washington, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CLS est une abréviation qui peut signifier :
 cls (où CLS est l'abréviation de clear screen), une instruction utilisée pour effacer l'écran dans de nombreux langages informatiques.